

Села:
 Тарасове — Волинська область, Луцький район
 Тарасове — Дніпропетровська область, Новомосковський район

Тарасове () — присілок, Ленінградська область, Бокситогорський район